De naam Heylen is een metroniem van de verkorte vorm van de Germaanse voornaam Heila dat "heel" en "ongedeerd" betekent.

Bedrijf
 Heylen Bricks, bedrijf dat gevelstenen en vormstenen uit gebakken klei vervaardigd
 Heylen Meubelen, keten van Meubelwinkels 
 Heylen Vastgoed, keten van vastgoedmakelaars

Fictief figuur
 Mike Heylen, personage in de Vlaamse televisieserie Van Vlees en Bloed

Media
 Heylen en de Herkomst, Belgisch televisieprogramma

Personen met de achternaam Heylen
 Adrianus Heylen, Belgisch kanunnik
 Anna Heylen, Belgisch modeontwerpster
 Arthur Heylen, Belgisch politicus
 Benny Heylen, Belgisch mountainbiker
 César Heylen, Belgisch syndicalist en politicus
 Danni Heylen, Belgisch actrice
 Ilse Heylen, Belgisch judoka
 Ivan Heylen, Belgisch zanger
 Jan Heylen, Belgisch autocoureur
 Jos Heylen, Belgisch politicus
 Judocus Heylen, Belgisch politicus
 Lodewijk Heylen, Belgisch kunstenaar
 Machteld Heylen, Belgisch ontwerpster van juwelen
 Maria Heylen, Belgisch jeugdboekenschrijfster 
 Martin Heylen, Belgisch televisiemaker
 Michaël Heylen, Belgisch voetballer
 Philip Heylen, Belgisch politicus
 Thomas Louis Heylen, Belgisch bisschop

Nederlandse of Vlaamse achternaam